«Холо́п» — российский комедийный фильм режиссёра Клима Шипенко. Фильм производства Yellow, Black and White с Милошем Биковичем в главных ролях, Александрой Бортич, Александром Самойленко, Иваном Охлобыстиным и Марией Мироновой..  

Сюжет повествует о сыне богатого бизнесмена, которого заставляют поверить, что он вернулся во времена крепостного права в России, чтобы исправить свое грубое поведение. 

В России фильм вышел в широкий прокат 26 декабря 2019 года с участием компании «Централ Партнершип». Фильм получил в целом положительный приём критиков и высокие кассовые сборы. Продолжение, «Холоп 2», выйдет на в декабре 2023 года, через четыре года поле первого фильма.

Сюжет 
Гриша (Милош Бикович) — сын богатого олигарха Павла (Александр Самойленко), избалованный и наглый мажор, проводящий практически всё время в ночных клубах, потребительски относящийся к женщинам и привыкший к полной безнаказанности. После того, как Гриша сбивает на машине пытавшегося его задержать неподкупного полицейского, Павел осознаёт: его сын живёт в полной уверенности, что отец отмажет его от любого преступления. Олигарх в отчаянии ищет способ повлиять на сына. Телепродюсер Анастасия (Мария Миронова), с которой Павел уже очень давно дружит, предлагает ему обратиться к своему бывшему мужу, эксцентричному психологу Лёве (Иван Охлобыстин), чьи неординарные методы спорны и иногда жутковаты, но практически всегда дают гарантированный результат.

Вскоре Гриша попадает в подстроенное отцом ДТП и теряет сознание. В себя он приходит на конюшне в деревне возле поместья Российской империи образца лета 1860 года, за полгода до отмены крепостного права. Сначала Гриша думает, что это розыгрыш, но вскоре вынужден поверить: отныне он — бесправный крепостной, барский конюх, неспособный к тому же исполнять свои обязанности, поскольку боится лошадей. В панике попытавшись убежать, Гриша оказывается на эшафоте, и от виселицы его спасает только появление Аглаи (Ольга Дибцева), дочери помещика, ради именин которой барин (Олег Комаров) милует беглеца.

На самом деле вся деревня XIX века — постановка Анастасии и психолога, осуществлённая на деньги Гришиного отца. Цель проекта — полностью изменить взгляд Гриши на окружающий мир и на самого себя, для чего команда наблюдает за каждым его шагом, дирижируя действиями десятков актёров вокруг. От неизбежных проколов — анахронизмов в антураже, неологизмов в речи «дворян» и «крестьян» — проект несколько раз спасает только дремучее Гришино невежество, почти полное отсутствие у него базовых знаний по истории России.

По замыслу сценариста, у Гриши должен начаться роман с Аглаей, перерастающий в совместный побег холопа с «барышней» и полную переоценку жизненных установок; однако цинизм Гриши просто не позволяет ему осознать, какой трагедией для девушки может оказаться замужество со старым и нелюбимым помещиком. Павел, убедившийся, что его сын и в обстановке другой эпохи не изменился, в гневе едва не закрывает проект. Но тут Гриша случайно замечает, что деревенская девушка Лиза (Александра Бортич), неудачно спрыгнувшая с лошади, похоже, носит современное нижнее бельё (Лиза — не актриса, а задействованный в проекте ветеринар, и не проходила соответствующий инструктаж), и намерен немедленно проверить это прилюдно. Увидев реакцию окружающих и осознав, что именно он — в реалиях русской крестьянской общины XIX века — только что натворил, Гриша впервые в жизни возвращается к оскорблённому им человеку, чтобы попросить прощения. Изумлённый Павел соглашается продолжить проект.

Гриша искренне привязывается к Лизе. Психолог предлагает Лизе изменить сценарий и самой стать для Гриши заготовленной «романтической линией». Лизе Гриша противен, но она соглашается ради того, чтобы помочь ему измениться. Попутно Гриша постепенно меняет взгляды на жизнь и самого себя, наблюдая, как его же собственные знакомые пороки воплощаются в «барском сыне Алексее Дмитриевиче», в реальной жизни — самоуверенном молодом человеке Лизы Антоне (Кирилл Нагиев).

Полина, оскорблённая потерей «главной роли», убеждает Антона, что Лиза отбила у неё Гришу совершенно сознательно, при том, что в реальности и сама Лиза действительно начала испытывать к Грише симпатию. Два обиженных актёра быстро находят общий язык; случайно подсмотренная сцена «инцеста» «брата с сестрой» потрясает не только Лизу, но и привычного ко всему Гришу, Лев Арнольдович в гневе снимает «Аглаю» и «Алексея» с ролей. В отместку Полина на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» публично рассказывает о проекте, где «мучают парня», из-за чего возбуждается уголовное дело и объявляется розыск.

Полина помогает следствию вычислить местоположение гнезда злоумышленников. Остаются считанные часы до момента, когда на площадку проекта ворвётся спецназ. Анастасия срочно начинает готовить план «вывода» Гриши обратно в его привычную реальность, а Лев проводит мозговой штурм, чтобы найти способ устроить Грише экстренный катарсис. Для решающей стадии в страшной спешке пишется новый сценарий — нашествие монголо-татар. Золотая Орда в XIX веке Гришу ничуть не удивляет, но когда наступает момент для решающего поступка — не позволить ордынцам забрать Лизу на потеху «хану» (Азамат Мусагалиев), он сдаётся и сбегает к себе на конюшню. Однако через несколько минут Гриша всё же собирается с духом, седлает коня и, отбив Лизу, скачет с ней из деревни. Приехавшую буквально через полминуты полицию удаётся убедить в съёмках исторического свадебного фильма. На опушке леса Гриша и Лиза неожиданно выезжают на территорию современной АЗС. Гриша пытается понять происходящее, но его усыпляет снотворным дежурный снайпер, успевший догнать беглецов.

После пробуждения Грише сообщают, что якобы он, попав под машину, провёл три месяца в коме, и никакой деревни и попадания в прошлое не было. Позитивные изменения в характере Гриши сохраняются, но от осознания нереальности Лизы он впадает в депрессию. Случайно встретив Гришу и оценив его состояние, Полина и Антон решаются рассказать ему правду о проекте и о том, что любовь с Лизой у него была настоящей. Найдя Лизу, Гриша остаётся с ней. Павел наконец решается жениться на продюсере Анастасии; на их свадьбу Гриша приходит вместе с Лизой, чтобы совершенно искренне сказать отцу: «Спасибо за всё!»

В последней сцене фильма в «деревню» привозят и тащат в кандалах к виселице другого «попавшего в прошлое» мажора. В составе команды проекта теперь работает Гриша.

В ролях

Производство

Съемки фильма 
Основная фотосъемка началась в августе 2018 года в Москве и поселке городского типа Пушкинские горы Пушкиногорского района Псковской области, Россия.

Премьера 
Фильм вышел в широкий прокат в России 26 декабря 2019 года. Телевизионная премьера фильма состоялась 4 ноября 2020 года на телеканале «Россия-1».

Ремейки картины выйдут в семи странах. Компания «Централ партнершип» продала права на съемки адаптаций фильма в формате полного метра Sony Pictures (снимет ремейки в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании), польской компании Monolith Films и французской SND.

Маркетинг 
Впервые фильм был показан на 4-й Неделе российского кино в Лондоне. Премьера состоялась в известном британском кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square, в главном зале, вмещающем 800 зрителей.

Кассовые сборы 
Фильм, выйдя в прокат 26 декабря 2019 года, к утру 4 января 2020 по кассовым сборам преодолел отметку в один миллиард рублей, став 13-м российским фильмом, которому удалось это сделать. 10 января по кассовым сборам фильм преодолел отметку в два миллиарда рублей, став 3-м российским фильмом, которому удалось это сделать. Также фильм установил абсолютный суточный рекорд по кассовым сборам в российском прокате 3 января 2020 года, заработав 217,6 млн руб. Несмотря на скромную рекламную кампанию, «Холоп» собрал в прокате больше, чем два одновременно вышедших с ним фильма, «Вторжение» и «Союз спасения». 12 января 2020 года по кассовым сборам «Холоп» обогнал «Т-34» и стал вторым российским самым кассовым фильмом после «Движения вверх». По состоянию на 20 января 2020 года, фильм собрал более 1 млн долларов в зарубежном прокате. 3 февраля 2020 года «Холоп» собрал в прокате 3,044 млрд рублей и, таким образом, стал самым кассовым российским фильмом, демонстрировавшимся в кинотеатрах России и СНГ, рекорд был побит кинофильмом "Чебурашка" 10 января 2023 года.

Критика 
Рецензенты различных сетевых изданий таких, как Meduza (А. В. Долин), «Вокруг ТВ» (Анна Ентякова), Weburg (Кирилл Илюхин), а также журнала «Огонёк» (А. А. Архангельский), оценили фильм положительно.

На сайте Критиканство фильм смог набрать в общем 65/100 на основе 18 рецензий, киноресурсом: ««Холопу» не хватает гайдаевской гран-буффонады. Это довольно рациональный фильм, в котором каждая сценарная недостача оправдывается внутренними, принятыми в качестве входных данных допущениями».

По словам Клима Шипенко, его комедия — «это „Иван Васильевич меняет профессию“, встретившийся с „Шоу Трумана“, а снятый в стиле вестернов Серджо Леоне».

Кинокритик портала «Фильм.ру» Владислав Шуравин поставил оценку 7 из 10. Обозреватель также отмечает схожесть с другими фильмами, а именно с «Текстом». Шуравин отмечает, что среди новогодних кинокартин последних лет «Холоп» является самым «компромиссным вариантом».

Денис Ступников, кинообозреватель информационного портала InterMedia, поставил фильму 7 баллов из 10 возможных. Критик отмечает способность режиссёра «балансировать на лезвии бритвы, но не переходить грань», а также то, что «Клим Шипенко старается не злоупотреблять пустым зубоскальством, поэтому даже бесхитростные шутки имеют очень глубокий подтекст».

Обозреватель развлекательного сайта «Канобу» Юлия Троицкая оценила фильм нейтрально, обозначив то, что схожие сюжеты уже встречались («Рубеж», «Мы из будущего»). Но, по мнению критика, наиболее схож сюжет с кинокартиной «Назад в СССР», только «Холоп» «не состоит из четырёх часовых серий, хотя герои раскрываются по одному шаблону и приходят к одинаковым финалам». Также Юлия не оценила того, что не была развита линия второстепенных героев, поэтому «если их вычеркнуть из истории — ничего не поменяется». В положительные моменты Троицкая записала саундтрек и «добродушность» картины.

Негативную оценку фильму дала Вера Алёнушкина, критик раздела «кино» на российской версии сайта Time Out. Отметив некоторое несоответствие возрастной категории и явный перебор со сценами насилия, она оценила фильм на два балла из пяти. По мнению В. Алёнушкиной, фильм вполне можно было бы записать в разряд ни на что не претендующих комедий из категории «выпил/посмотрел/пошел доедать оливье», если бы не одно «но»: рецензента всерьёз насторожила заложенная, по её мнению, в концепцию картины стержневая идея «целительности насилия», как физического, так и психологического, «гимн кнуту». В особенности — финальная трансформация наказуемого в наказующего, выглядящая как награда за послушание.

Сиквел 
В августе 2022 года стартовали съёмки фильма «Холоп 2». В производстве фильма задействованы весь основной актёрский состав и творческая группа первого фильма. Выход картины на экраны запланирован на декабрь 2023 года.

Примечания

Ссылки 
 Реутова К. «Холоп»: Рецензия Киноафиши // Киноафиша.info, 26.12.2019
 Золотой «Холоп»: как создатели главной комедии года заработали в прокате под 3 млрд рублей // Forbes (Россия), 29.01.2020

Фильмы России 2019 года
Кинокомедии России
Фильмы на русском языке
Кинокомедии 2019 года
Фильмы «Централ Партнершип»
Фильмы о технологическом влиянии